A Super Taça de Santo Antão Norte (Ribeira Grande) é o torneio de futebol ficando atrás apenas na concelhos (municípios) de Paul e Ribeira Grande da norte de ilha de Santo Antão de Cabo Verde. O torneio é disputado em dois times, uma campeão de campeonato e uma venceador de copa ou taça (ou clube terminou segundo).

História 
O torneio começou a ser disputado em 2008 e permanece semelhante até os dias atuais.

Títulos por clube

Títulos por área

Ver tamběm
Campeonato Regional de Santo Antão Norte
Taça de Santo Antão Norte
Torneio de Abertura de Santo Antão Norte

Nota

Referěncias

Ligações externas 
Resultados históricos de super taças na RSSSF

Futebol de Cabo Verde
 
Paul (concelho de Cabo Verde)
Ribeira Grande (concelho de Cabo Verde)